

Sigle 
 Binary search tree  – albero binario di ricerca
 Bocconi Sport Team – società polisportiva della Università commerciale Luigi Bocconi
 Brief Strategic Therapy  – terapia breve
 British Summer Time (UTC+1) – ora legale del Regno Unito (vedi Western European Summer Time)

Chimica 
 BST – Somatropina bovina

Codici 
 BST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Bost (Afghanistan)
 bst – codice ISO 639-3 della lingua basketo
 BST – codice ISO 3166-2:GB di Bristol (Regno Unito)

Informatica 
 .BST – estensione dei fogli di stile di BibTeX

Mineralogia 
 Bst – abbreviazione di bustamite

Note